Markbrunnen heißen Quellen und Brunnen:

 Markbrunnen (Markbach), Quelle des Markbachs am Signalberg auf der Gemeindegrenze zwischen Tiefenbach, Landkreis Cham und Weiding, Landkreis Schwandorf, beide Bayern
 Markbrunnen (Neckar), Quelle mit Ablauf von rechts zum Neckar bei Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Markbrunnen (Schindelaubach), Quelle am Eschenberg an der Kreisgrenze zwischen Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen und Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, beide in Bayern, mit Ablauf von rechts zum Schindelaubach (zum Röhrnachbach, zur Mitternacher Ohe)

Siehe auch:
 Markbronn
 Marktbrunnen